Belleri der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Belleri (* 1985), italienischer Fußballspieler
 Manuel Belleri (* 1977), italienischer Fußballspieler